De Grand Prix-wegrace van Valencia 2006 was de zeventiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2006. De race werd verreden op 29 oktober 2006 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

Met een derde plaats in de race werd Nicky Hayden gekroond tot MotoGP-kampioen, nadat zijn concurrent Valentino Rossi slechts als dertiende eindigde. In de 250 cc werd Jorge Lorenzo tot kampioen gekroond met een vierde plaats in de race, terwijl zijn concurrent Andrea Dovizioso als zevende eindigde.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2006
Valencia